Tacitus pode referir-se a:
 Públio Cornélio Tácito - historiador, orador e político romano
 Tacitus - o nome de um género botânico, sinónimo de Graptopetalum
 3097 Tacitus - um asteróide

Desambiguação